Výraz SSC má více významů:
 Shelby SuperCars americký výrobce automobilů založený v roce 1999 J. Shelbym
 SSC Aero typ automobilu vyráběný Shelby Super Cars
 SSC IATA kód letiště základny Shaw
 SSC jako zkratka zásady Safe, sane, consensual, kterou vyznává část BDSM komunity.
 Swedish Space Corporation
 Ship Submarine C'oast řada ponorek
 Ship-to-Shore Connector navrhované vznášedlo US Navy
 Solid State Chemistry – konference věnované převážně materiálovému výzkumu